Gert Blomé, né le  à Gävle en Suède, et mort le  à Göteborg (Suède), est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1956-1957 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 14 || 6 || - || 6 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Gävle GIK || Division 1
|| 12 || 7 || 6 || 13 || - || 6 || 2 || 0 || 2 || -
|-
| 1958-1959 || Gävle GIK || Division 1
|| - || - || - || - || - || 6 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1959-1960 || Gävle GIK || Division 1
|| - || 5 || - || - || - || - || 2 || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Gävle GIK || Division 1
|| - || 5 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 14 || 9 || 23 || 26 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 7 || - || 7 || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 5 || - || 5 || - || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Frölunda HC || Division 1
|| 28 || 10 || - || 10 || - || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1964-1965 : Guldpucken.

Notes et références 

Naissance en août 1934
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 86 ans
Décès à Göteborg
Décès en janvier 2021
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois